Джанкарло Пасквини (род. 21 февраля 1963 года в Мантуе, Италия) — итальянский композитор и продюсер, известный под псевдонимом Dave Rodgers.

Карьера 
Начал свою карьеру в группе Aleph, затем сотрудничал с артистами со всего мира, спродюсировал несколько мульти-платиновых альбомов, а также имел успех в японской музыкальной индустрии как певец, композитор и продюсер, продав более 30 миллионов альбомов.
Является владельцем лейблов Rodgers Studio и A-Beat-C Productions вместе с Альберто Контини. Считается одним из основателей японского евробита. Написал и спродюсировал песни для J-pop артистов, таких как Намиэ Амуро, V6 и MAX, которые познакомили японских музыкальных фанатов с электронной музыкой стиля евробит. Джанкарло спродюсировал множество песен для серии сборников танцевальной музыки «Super Eurobeat», которые выпускаются с 1990 года по-настоящее время, и сейчас включают 250 альбомов, не считая выпущенного после заключительного нумерованного 250-го альбома (2018) The Best of Super Eurobeat 2019 и спин-оффов Super Eurobeat Presents. Много спродюсированных им песен стали известными хитами: «Space Boy», исполненная им под псевдонимом Dave Rodgers, «Music For The People» — под тем же псевдонимом, а также кавер-версия этой песни в исполнении V6, «Try Me» в исполнении Жеки Басотского, «Go Go Money» в исполнении Neo, «Original Sin» в исполнении Powerful T., «Get Wild» в сотрудничестве с Тэцуей Комуро. Несколько этих песен использовались в аниме Initial D и компьютерных играх.
Джанкарло недавно выпустил новый альбом «Blow Your Mind» под псевдонимом Dave Rodgers, музыка на котором больше похожа на рок, чем на предыдущие его песни в стиле евробит, а также основал новый лейбл евробита «Sun Fire Records».

Список песен 
Под псевдонимом Dave Rodgers:

 «1 Fire»
 «100»
«86»
 «Above the Light»
 «Ale' Japan»
 «All Around The World» (feat. M. Landau)
 «All I Want For Christmas Is You»
 «Anniversary» (with Domino & Virginelle)
 «Another Miracle» (with Nuage)
 «Are We Gonna Be Together» (with Meri)
 «Baby Come Back» (Dave Rodgers Mix) (with Domino)
 «Baby Come Back» (Domino Mix) (with Domino)
 «Beat Of The Rising Sun»
 «Black Fire»
 «Boom Boom Japan»
 «Burning Like A Fire» (feat. Alex de Rosso)
 «California Dreaming»
 «Car Of Your Dreams» (with Nuage)
 «Come On Everybody»
 «Come On Let’s Dance»
 «Contact» (with Karen)
 «Could It Be Magic» (with Karen)
 «Crimson Kiss»
 «Dancing In The Starlight»
 «Deja Vu»
 «Disco Fire»
 «Dive Into Your Body»
 «Don’t Let Me Cry» (with Nuage)
 «Don’t Make Me Cry» (with Nuage)
 «Eldorado»
 «Fever»
 «Fevernova» (with Kiko Loureiro)
 «Fire Dragon» (feat. Patrick Rondat)
 «Fly»
 «Get Wild»
 «Go To The Top»

 «Golden 70’s Years»

 «Gold Night»

 «I Believe In You» (with Domino)
 «I Just Wanna Find You» (with Domino)
 «I Wanna Give You My Heart» (with Meri)
 «I Want To Feel»
 «I Was Made For Lovin' You»
 "I’ll Be Your Hero
 «I Want To Feel»
 «Into The Sunrise»
 «Kingdom Of Rock»
 «Let It Be»
 «Let’s Go To The Show K2 The Auto Messe»
 «Like A Space Invader» (Extended Friday Version)
 «Like A Space Invader» (Extended Saturday Version)
 «Livin' La Vida Mickey»
 «Living In Peace» (with Karen)
 «Love In The Elevator»
 «Love Train»
 «Lucky Man»
 «Made In Japan»
 «Make A Movement!!»
 «Make Up Your Mind»
 «Mary Ann» (with Domino)
 «Merry Christmas Baby»
 «Milan Milan Milan»
 «Music For The People» (with Jennifer Batton)
 «My Dream Team Is Verdy»
 «Not Gonna Get Us»
 «Night Fever» (with Mega NRG Man)
 «Nothing Changed»
 «Red Core» (feat. Stef Burns)
 «Red Hot Zip» (with Domino)
 «Resistance»
 «Rich & Famous»
 «Ring of Fire» (feat. Kiko Loureiro)
 «Saturday Night Fever»
 «Self Control»
 «Seventies»
 «Skylight»
 «Smoke On The Water»
 «Shake»
 «Soul Gasoline»
 «Space Boy»
 «Space Invader»
 «Stay The Night»
 «Sun City»
 «Sun City 2008»
 «Super Eurobeat» (feat. Futura)
 «Surrender» (with Karen)
 «Sweat & Tears»
 «Sweet Little Cinderella» (with Domino)
 «Take Me Higher»
 «Tension»
 «The Final Countdown»
 «The Final Game» (with Kiko Loureiro)
 «The House of Fire»
 «The Race Is Over»
 «The Race Is The Game»
 «The Race of The Night»
 «The V.I.P. Is JP»
 «They Say» (with Dr. D.O.P.E.)
 «Time To Countdown»
 «True To Your Heart»
 «Two Worlds»
 «Unbelievable» (with Annalise)
 «Victory»
 «Watch Me Dancing»
 «Watch Out»
 «We Are The Champions» (with A-Beat Friends)
 «We Wanna Rock»
 «Wheels of Fire»
 «Wild Heaven»
 «Wild Reputation 2005»
 «Woman From Tokyo»
 «You’ll Be In My Heart»
 «MF GHOST»

В составе группы Aleph:

 «Let The Music Play»
 «Fly To Me»
 «Doctor»
 «Take My Life»
 «Generation Of Love»
 «Hero»
 «Bad Power»
 «Big Brother»
 «Black Out»
 «Bloody Feeling»
 «Break Away»
 «Check It Up»
 «Fire On The Moon»
 «I’m In Danger»
 «Just For Love»
 «Never Let Me Down»
 «Silver»

Под псевдонимом The Big Brother:

 «Soul Gasoline»
 «Oh Oh Girls Are Dancing»
 «Wild Reputation»
 «Don’t Go Breaking My Heart»
 «Rock And Roll»
 «Dancing In The Fire»
 «Big Time»
 «Ai No Corrida»
 «September»
 «Tears On My Eyes»
 «Red Fire»
 «L.A. Time»
 «Knock On Wood»

Под другими псевдонимами:

 Raymond Barry — «Get Back»
 Derek Simon — «Dance With Me»
 Chester — «Right Time»
 Dr. Money — «Give Up»
 Patrick Hooley — «Catching Your Time»
 Patrick Hooley — «Listen to Your Heart»
 Tommy J — «Desire»
 Manzi-Bellini — «In Your Eyes»
 Billy Mappy — «Get It On»
 Paul Murray — «Comedia»
 Red Skins — «Dance Around the Totem»
 Mario Ross — «More Illusions»
 Mario Ross — «Push Push Ballerina»
 RCS — «Rocking The City»
 Robert Stone — «Black Cars»
 Robert Stone — «Burning Heart»
 Robert Stone — «Dance Girl»
 Robert Stone — «Don’t Give Up»
 Robert Stone — «Pocket Time»
 Robert Stone — «Welcome To The Jungle»
 Roby Benvenuto — «Gringo»

Примечания

Ссылки 
 Страница Dave Rodgers на facebook.com

Певцы и певицы Италии
Музыкальные продюсеры Италии
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Музыкальные продюсеры XX века
Музыкальные продюсеры XXI века